Ма́слеников — фамилия.

Известные носители:
 Маслеников, Борис Семёнович (1887—1947) — один из первых российских авиаторов.
 Маслеников, Павел Васильевич (1914—1995) — белорусский живописец, Народный художник Беларуси (1994).

См. также 
 Маслеников